’Til Death Do Us Unite () — восьмой студийный альбом немецкой трэш-метал группы Sodom, выпущенный 24 февраля 1997 года на лейбле GUN Records. Это первый альбом Sodom с гитаристом Бёрндом «Bernemann» Костом и барабанщиком Бобби Шоттковски. На песню «Fuck the Police» было выпущено музыкальное видео.

Список композиций

Участники записи 
Sodom
 Томас Зух — вокал, бас-гитара
 Бёрнд «Bernemann» Кост — гитара
 Бобби Шоттковски — ударные

Приглашённые музыканты
 Алекс Крафт — гитарное соло в песне «Hey, Hey, Hey Rock 'N' Roll Star»

Производственный персонал
 Харрис Джонс — продюсирование

Примечания

Ссылки 

Альбомы Sodom